Les Marcii Philippi sont des membres d'une branche de la gens des Marcii.

 Quintus Marcius Philippus, consul en 281 av. J.-C.
 Quintus Marcius Philippus, consul en 186 av. J.-C. et 169 av. J.-C.
 Lucius Marcius Philippus est consul en 91 av. J.-C.
 Lucius Marcius Philippus est consul en 56 av. J.-C.